21-й чемпионат Южной Америки по волейболу среди мужчин прошёл с 7 по 10 сентября 1995 года в Порту-Алегри (Бразилия) с участием 4 национальных сборных команд (финальный турнир). Чемпионский титул в 20-й раз в своей истории и в 15-й раз подряд выиграла сборная Бразилии.

Команды-участницы 
 Бразилия — страна-организатор;
 Аргентина — по итогам предыдущего чемпионата; 
 Венесуэла, Чили — по итогам квалификации.

Квалификация 
Квалификационный турнир прошёл в августе 1995 года. Участники — Боливия, Венесуэла, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили.

Итоговая расстановка: 1. Венесуэла, 2. Чили, 3. Боливия, 4. Перу, 5. Уругвай, 6. Парагвай.
 
По итогам квалификации путёвки в финальный турнир получили две лучшие команды — Венесуэла и Чили.

Система проведения чемпионата 
4 команды-участницы на предварительном этапе провели однокруговой турнир. Две лучшие команды в финальном матче разыграли чемпионский титул, а две другие в матче за 3-е место — бронзовые награды.

Предварительный этап 

 7 сентября: Аргентина — Венесуэла 3:0; Бразилия — Чили 3:0 (15:2, 15:3, 15:4).
 8 сентября: Венесуэла — Чили 3:0; Бразилия — Аргентина 3:1 (15:5, 15:5, 12:15, 15:2).
 9 сентября: Аргентина — Чили 3:0; Бразилия — Венесуэла 3:0 (15:7, 15:6, 15:2).

Матч за 3-е место 
10 сентября
 Венесуэла — Чили 3:0 (15:9, 15:9, 15:5).

Финал 
10 сентября
 Бразилия — Аргентина 3:1 (12:15, 15:12, 15:5, 15:3).

Итоги

Положение команд 
С учётом квалификации

Призёры 
  Бразилия: Жилсон, Жиба (Жилберто Годой), Танде, Налберт, Джоване, Марсело Неграо, Макс, Маурисио, Карлао, Рейналдо, Леандро, Пинья. Тренер — Зе Роберто (Жозе Роберто Гимарайнс).

  Аргентина: Маркос Милинкович, Эльгета, Хабиф, Фирпо, Куайни, Вебер, Борреро, Романо, Малы, Перейра, Родригес, Периотта. Тренер — Даниэль Кастеллани.

  Венесуэла: Рейес, Бланко, Рохас, Вальдеррама, Акоста, Монтано, Матеус, Манзанильо, Гусман, Альварадо, Рамирес, Магдьель. Тренер — Хосе Давид Суарес.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Южной Америки по волейболу среди мужчин
1995 год в волейболе